Ťing-šan může být:
 Ťing-šan (pohoří) () – horské pásmo v provincii Chu-pej v Číně
 Ťing-šan (okres) () – okres v provincii Chu-pej v Číně
 Ťing-šan (park) () – park v Pekingu
 železniční trať Peking – Šan-chaj-kuan () – železniční trať v Číně